Ellenton kan syfta på:

 Ellenton, Florida
 Ellenton, Georgia